Nit steht für:
 Nit (Leuchtdichteeinheit), Einheit der Leuchtdichte
 Nit (Informationseinheit), veraltete Einheit der Informationsmenge 

nit steht für:
 Südwest-Kolami (ISO-639-3-Code), Variatät der Sprache Kolami in Indien

NIT steht als Abkürzung für:
 National Invitation Tournament, Einladungsturnier im US-amerikanischen College-Basketball  
 Nationales Infotelefon
 Network Information Table (Transpondertabelle) im digitalen Fernsehen
 Nokia Internet Tablet
 Northern Institute of Technology Management, Business School südlich von Hamburg
 Nürnberg Ice Tigers, Nürnberger Eishockeyclub

Siehe auch:
 Nits, Popband aus Amsterdam

Abkürzung